Вентура может означать:

Топоним 
 Вентура — округ в штате Калифорния, США
 Вентура — город в штате Калифорния, США
 Вентура — город в штате Айова, США

Фамилия 
 Вентура, Андре (род. 1983) — португальский крайне правый политик, основатель партии Chega
 Вентура, Гульельмо (1250—1325) — итальянский хронист из города Асти (Пьемонт)
 Вентура, Джан Пьеро (род. 1948) — итальянский футбольный тренер
 Вентура, Джоакино (1792—1861) — итальянский политический деятель и католический проповедник.
 Вентура, Джонни (1940—2021) — доминиканский композитор и певец
 Вентура, Жак (1899—1944) — греческий журналист и политический деятель еврейского происхождения
 Вентура, Жан-Батист (1792—?) — солдат-наёмник, авантюрист, родом из Италии
 Вентура, Зайнир (род. 1931) — бразильский журналист и писатель
 Вентура, Иоланда (род. 1968) — певица и актриса, родом из Испании
 Вентура, Кэсси (род. 1986) — американская певица, работающая в жанре ритм-н-блюз.
 Вентура, Лино (1919—1987) — итало-французский киноактёр
 Вентура, Луиджи (род. 1944) — итальянский прелат, дипломат Святого Престола. Титулярный архиепископ, нунций
 Вентура, Луис Фернандо (род. 1970) — бразильский инженер
 Вентура, Орландо (род. 1948) — мексиканский хоккеист на траве.
 Вентура, Рэй (1908—1979) — французский продюсер, композитор, актёр, сценарист
 Вентура, Робин (род. 1967) — американский бейсболист.
 Вентура, Родригес (1717—1785) — испанский архитектор
 Вентура, Сантьяго (род. 1980) — испанский профессиональный теннисист
 Вентура, Фабрицио (род. 1958) — итальянский дирижёр
 Вентура, Чарли (1916—1992) — американский джазовый саксофонист
 Вентура, Шехерезада (род. 1974) — английская видная общественная деятельница и специалистка по проблемам окружающей среды.
 Вентура, Эктор (род. 1944) — мексиканский хоккеист на траве.

Имя 
 Агилера, Вентура Руис (1820—1881?) — испанский поэт
 Альварадо, Вентура (род. 1992) — американский футболист мексиканского происхождения
 Каро, Вентура (1742—1808) — испанский генерал
 Лопес, Вентура (1866—1944) — испанский писатель

Псевдоним 
 Джесси Вентура (род. 1951) — американский рестлер, актёр и политик
 Джил Вентура (1940—2016) — итальянский саксофонист и композитор
 Джуэлз Вентура (род. 1987) — американская модель и порноактриса
 Энтони Вентура (род. 1943) — немецкий композитор, аранжировщик, руководитель эстрадного оркестра

Другое 
 Hamilton Ventura — модель часов швейцарского (ранее — американского) производителя часов Hamilton, модель известна необычной треугольной формой и тем, что её носил Элвис Пресли.

Кино, мультфильмы и комиксы
 Эйс Вентура — персонаж фильмов «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» и «Эйс Вентура 2: Когда зовёт природа».
 Братья Вентура () — американский мультипликационный сериал.
 Шэрон Вентура — персонаж комиксов, издаваемых компанией Marvel.

Программное обеспечение
 Corel Ventura — программный издательский пакет корпорации Corel, также известно под названием Ventura Publisher.
 macOS Ventura — 19-й основной выпуск операционной системы macOS для компьютеров Mac, разработанный корпорацией Apple.

Транспорт
 Локхид Вентура () — американский самолёт-бомбардировщик времён Второй мировой войны.
 Понтиак Вентура () — автомобиль, выпускаемый компанией General Motors.
 Вентура (транспортная компания) — австралийская автобусная компания.